Un char rapide, aussi appelé char de cavalerie, est un char d'assaut rapide et mobile, différent des autres types de chars (char d'infanterie et char de rupture), caractérisé par un blindage plus léger. Les séries les plus notables  ont été :

 les chars Cruiser britanniques ;
 les chars BT soviétiques.